Росі́йсько-украї́нські ві́йни — збройні конфлікти між українськими державами або національними рухами з одного боку, та російськими державами з іншого боку, що відбуваються з перервами останніми століттями. Остання російсько-українська війна розпочалася у 2014 році, яка триває і понині.

Хронологія російсько-українських війн

Київська Русь 
 Розорення Києва (1169) — визначний епізод війни між південними та західними князівствами Русі та коаліції під проводом Володимиро-Суздальського князя Андрія Боголюбського. Істориками вважається як перший прояв відокремлення північно-східних колоній Русі у окремий етнос та втрату відчуття єдності з Києвом. Причиною називають той факт, що Боголюбський не зайняв трон Київського князя, що було ціллю попередніх князів, а пограбував місто як іноземне та повернувся у Залісся. Андрія Боголюбського за це в російській історіографії називають "першим великоросом".

Велике князівство Литовське, Руське, Жемантійське 
 Литовсько-московська війна (1487—1494) — перша війна між ВКЛР та Великим князівством Московським за володіння Київським спадком.
 Литовсько-московська війна (1512—1522) — четверта війна між ВКЛР та Великим князівством Московським за володіння Київським спадком.
 Битва під Оршею — видатна перемога об'єднаного війська під командуванням українського князя Костянтина Івановича Острозького.

Річ Посполита 

 Польсько-московська війна (1609—1618) 
 Облога Москви (1618)
 Смоленська війна (1632–1634)

Гетьманщина 

 Московсько-українська війна (1658—1659) — війна між Козацькою державою гетьмана Івана Виговського та Московським царством, яке послало в Україну війська князів Трубецького та Ромодановського.
 1659 — Битва під Конотопом.

 Московсько-українська війна (1660—1663) — війна Юрія Хмельницького в ході московсько-польської війни 1654—1667 рр. проти Московського царства.
 23 жовтня 1660 — капітуляція московської армії воєводи Шереметьєва після битви під Чудновим. Відмова воєводи від імені царя від України.
 Серпень 1662 — Бужинська битва.

 Московсько-українська війна (1674—1676) — війна Петра Дорошенка в ході московсько-польської війни 1654—1667 років і московсько-турецької війни 1676—1681
 1668 — похід військ П. Дорошенка на Лівобережну Україну. 8 червня 1668 — проголошення Дорошенка — гетьманом всієї України.
 Червень 1668 — Битва під Хухрою.
 1676 — 30-тисячна московська армія та полки Самойловича обложили Чигирин. Закінчення військової кампанії проти гетьмана Петра Дорошенка.

 1708—1712 — Північна війна в Україні
 Московсько-українська війна (1708—1709) — війна Івана Мазепи в ході Північної війни
 Оборона Батурина.
 Полтавська битва.
 1711 — похід Пилипа Орлика з татарами на Київщину. Бій під Лисянкою.

Україна у складі Російської імперії 

 1768 — Придушення гайдамацького повстання (Коліївщини).

 1775 — Ліквідація Запорозької Січі (1775)

 1855 — Російсько-турецька війна. Київська козаччина.

Українська Народна Республіка 
 1917 — 1922 — радянсько-українська війна та українсько-білогвардійське збройне протистояння.
 Радянське вторгнення в Україну (1919)

Україна у складі СРСР 
 Радянсько-українська війна (1941—1953) — війна УПА проти радянської влади

Україна (після 1991) 
 Кримська криза (1992—1994)
 Повстання на СКР-112
 Конфлікт щодо острова Тузла (2003)

 Російсько-українська війна (з 2014) — військова інтервенція Російської Федерації до України
 Захоплення Криму Російською Федерацією
 Війна на сході України
 Конфлікт у Керченський протоці (2018)
 Російське вторгнення в Україну (2022)

Див. також 
 КДБ проти ОУН

 Владимиро-новгородські війни
 Московсько-новгородські війни
 Московсько-польські війни
 Московсько-тверські війни
 Литовсько-московські війни

Примітки

Література 
 Брехуненко В., Ковальчук В., Ковальчук М., Корнієнко В. «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ‒ХХІ ст. / За заг. ред. В. Брехуненка. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — К., 2016. — 248 с. ISBN 978-966-02-7743-4

Посилання 
 

 
Війни в історії України
Війни за незалежність
Українсько-російські відносини